Siri Tachi es un personaje perteneciente al universo de Star Wars.

Siri era la padawan de la maestra Adi Gallia. Contemporánea de Obi-Wan, durante una misión con éste en la que debían proteger a un testigo de una conspiración en la que se pretendía matar a 20 líderes planetarios, surgió un romance entre ellos, pero decidieron de mutuo acuerdo reprimir sus sentimientos ya que tuvieron miedo a que su amor no fuera lo suficientemente fuerte como para contrarrestar el vacío provocado por dejar la orden. A lo cual se verían obligados en caso de querer seguir adelante con su relación. Incluso Qui-Gon Jinn y Yoda aconsejaron a la pareja al respecto, tras esto decidieron que era mejor seguir como amigos aunque se distanciaron mucho.

Participó en la batalla de Geonosis acompañando a su maestra Adi Gallia, como parte de la legión de Jedi reunida por el maestro Mace Widu para rescatar a su antiguo amor Obi-Wan Kenobi, a su padawan Anakin Skywalker, y a la senadora Padmé Amidala.
 
Windu les dijo que vigilaran que no hubiera incursiones inesperadas de los separatistas en el espacio aéreo. Ellas se quedaron vigilando el espacio de Geonosis, pero descubrieron un navío de la República que se había quedado rezagado de todo el grupo, lo ayudaron a escapar de una emboscada separatista y lo custodiaron hasta el planeta y allí destruyeron estructuras de combustible vitales para los separatistas. Al regresar a su posición en el espacio se encontraron con el Capitán Cavik Toth de la Federación de Comercio que se disponía a lanzar sobre Geonosis un gas letal llamado "'Aliento de Dragón'" que desintegraría todo ser viviente, se enfrentaron a él, lo destruyeron y evitaron que murieran una gran cantidad de Jedi. 

Tras la batalla de Geonosis abandonó la orden después de una disputa con su maestra y se unió a un traficante de esclavos llamado Krayn, pero esto resultó ser una misión secreta de infiltración y cuando acabó con ella volvió a la orden y fue nombrada caballero Jedi y tomó un padawan: Ferus Olin quién acabó dejando la orden. Nunca tomó a otro padawan.

Murió en la explosión de una nave perteneciente a un cazarrecompensas llamado Magus en Azure. Poco antes de su muerte, se había reconciliado con Obi-Wan y habían decidido estar más unidos dentro de lo permitido en la Orden Jedi. Obi-Wan sabía que nadie nunca le había conocido tan bien como Siri Tachi.Su muerte estuvo a punto de llevar a Obi-Wan al Lado Oscuro, al estar a punto de matar a su asesino debido al dolor de su muerte. Tan cerca estuvo del Lado Oscuro que incluso Anakin temió por él. 
Siri tenía una larga melena dorada, aunque en numerosas ocasiones llevaba el pelo corto. Sus ojos eran azules.

Personajes Jedi de Star Wars